Franz Josef Heigl ist der Name folgender Personen:

* Franz Josef Heigl (Schauspieler) (auch Franz Josef Heigel; 1752–1811), deutscher Schauspieler 
 Franz Josef Heigl (Jurist) (* 1943), deutscher Jurist und Richter